

Cinéma 
 Evil (Ondskan) est un film suédois réalisé par Mikael Håfström en 2003.
 Evil (Pisaj) est un film thaïlandais réalisé par Ma-Deaw Chukiatsakwirakul en 2004.
 Evil (To Kako) est un film grec réalisé par Yorgos Noussias en 2005.
  est une série télévisée réalisée par Robert King et Michelle King en 2019.

Autres 
 Evil, catcheur japonais.
 Evil, musicien suédois.
 Amid Evil, jeu vidéo de tir à la première personne sorti en 2019.

Voir aussi